Тамарино — название населённых пунктов.

Болгария 
 Тамарино — село в Ямболской области.

Россия 
 Тамарино — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Тамарино — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Тамарин